

Асаново — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Асаново — присілок, Комсомольський район, Чувашія
 Асаново — село, Уфимський район, Башкортостан
 Асаново — присілок, Шемуршинський район, Чувашія

Див. також 
 Асяново
 Нижнє Асаново